Gölsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gölsjön (Ramdala socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun, 
Gölsjön (Ronneby socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun, 
Gölsjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun, 
Gölsjöarna (Tannåkers socken, Småland, 631848-137870), sjö i Ljungby kommun, 
Gölsjöarna (Tannåkers socken, Småland, 631858-137886), sjö i Ljungby kommun, 
Gölsjön (Gällaryds socken, Småland), sjö i Värnamo kommun,  (11,3 ha)
Gölsjön (Södra Ljunga socken, Småland), sjö i Ljungby kommun,  (1,7 ha)
Gölsjön (Tolgs socken, Småland), sjö i Växjö kommun, 
Gölsjön (Kristbergs socken, Östergötland), sjö i Motala kommun,  (5,9 ha)
Gölsjön (Ringarums socken, Östergötland), sjö i Valdemarsviks kommun, 
Gölsjön (Skedevi socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (16 ha)
Gölsjön, Södermanland, sjö i Flens kommun,  (46 ha)
Gölsjön, Jämtland, sjö i Bergs kommun,  (40,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn